Ма́рко Аме́лия (; ) — итальянский футболист и тренер. Выступал за сборную Италии. Чемпион мира 2006. Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Рома». В «Ливорно» он пришёл в 2001 году на правах аренды, но вскоре был выкуплен. В сезоне 2003/04 он был отдан в аренду сначала «Лечче», потом «Парме», где был дублёром Себастьяна Фрея. 2 ноября 2006 года в матче Кубка УЕФА против сербского «Партизана» он забил гол и стал первым итальянским вратарём, отличившимся в еврокубках.

В феврале 2007 года Марко объявил, что подписал контракт с московским «Спартаком». Однако трансфер так и не состоялся. Летом 2008 года Амелия перешёл в «Палермо» за 6 млн евро и отыграл за клуб один сезон, проведя в его составе 34 матча в Серии А.

Летом 2009 года «Палермо» и «Дженоа» обменялись вратарями, таким образом Амелия перешёл в «Дженоа», а «Палермо» получила Рубиньо.

23 июня 2010 года Амелия стал игроком «Милана».

8 октября 2015 года на правах свободного агента заключил контракт с «Челси» до конца сезона.

Международная карьера 
Марко был первым номером в молодёжной сборной Италии на победном чемпионате Европы 2004 года. В этом же году Амелия со сборной выиграл бронзу Олимпийских игр. Дебют в основной команде пришёлся на матч со сборной Кот-д’Ивуара, в котором Амелия заменил Кристиана Аббьяти. В качестве сменщика Джанлуиджи Буффона он был в составе сборной на победном чемпионате мира 2006 года и на чемпионате Европы 2008 года.

Достижения 
Командные

 «Ливорно»
 Чемпион Серии С1: 2001/02
 Итого: 1 трофей

 «Милан»
 Чемпион Серии A: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии: 2011
 Итого: 2 трофея

 Сборная Италии
 Чемпион Европы среди юношей до 21 лет: 2004
 Чемпион мира: 2006
 Итого: 2 трофея

Личные
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2004)
 Офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2006)
 Золотая цепь за спортивные заслуги (2006)

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и пропущенные голы за сборную 

Итого: 9 матчей / 8 пропущенных голов; 5 побед, 3 ничьи, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Перуджа»
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Футбольные вратари-бомбардиры
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Вастезе»
Тренеры ФК «Ливорно»